Orolestes är ett släkte av trollsländor. Orolestes ingår i familjen glansflicksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Glansflicksländor
Orolestes